Lennep steht für:

 einen Stadtbezirk von Remscheid in Nordrhein-Westfalen, siehe Lennep
 einen ein von 1816 bis 1929 bestehenden Kreis im preußischen Regierungsbezirk Düsseldorf, siehe Kreis Lennep
 Lennep, Montana ein Geisterdorf im Meagher County des US-Bundesstaates Montana
 Lennep Sandstone, laut U.S. Geological Survey ein vorwiegend dunkelbrauner Sandstein aus dem Bundesstaat Montana 

Lennep ist der Familienname von:
 Lennep (Adelsgeschlecht), ein holländisches Patrizier- und Adelsgeschlecht
 Christiaan van Lennep (1887–1955), niederländischer Tennisspieler
 David Jacob van Lennep (1774–1853), holländischer Lehrer und Poet
 Elias und Heinrich van Lennep (Elias: 1637/38–1692, Heinrich: ~1635–1720), niederländische Kupferstecher und Brüder
 Emiel van Lennep (Jonkheer Emiel (Émile) van Lennep; 1915–1996), niederländischer Beamter und Staatsminister 
 Gijs van Lennep (* 1942), niederländischer Rennfahrer
 Jacob van Lennep (1802–1868), niederländischer Schriftsteller
 Johannes Daniël van Lennep (1724–1771), niederländischer Philologe
 Mies Boissevain-van Lennep (1896–1965), niederländische Frauenrechtlerin und Widerstandskämpferin
 Roelof van Lennep (1876–1951), niederländischer Tennisspieler